De Franse naam van de regio Elzas
 Thomas d'Henin-Lietard d'Alsace, voormalig kardinaal en aartsbisschop van Mechelen
 Alsace (metrostation), van de metro van Rijsel, gelegen in de Franse stad Roubaix